Влади́мир Бра́ун: Браун, Владимир (род. 1989) — израильский футболист.
 Браун, Владимир Александрович (1896—1957) — советский кинорежиссёр. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952). Заслуженный деятель искусств УССР (1954).